Bowsprit ( für Bugspriet) steht für
 Bowsprit Point, Landspitze von Leskov Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik
 Bowsprit Moraine, Moräne im Viktorialand, Antarktika